Lieschen ist

mit der Aussprache :
 eine Namensvariante des weiblichen Vornamens Elisabeth
 eine von den 1930er Jahren bis 2013 eingesetzte Museumsstraßenbahn-Sonderlinie der Frankfurter Straßenbahn, siehe Lieschen (Straßenbahn)
 der Spitzname der Niddertalbahn im Wetteraukreis- und Main-Kinzig-Kreis, siehe Stockheimer Lieschen
 der Spitzname der Gersprenztalbahn im Odenwald
 der Name eines Kartenspiels, siehe Lieschen (Kartenspiel)

mit der Aussprache :
 Lieschen (Gemeinde Oberhaag) Katastralgemeinde und Ortschaft von Oberhaag, Steiermark, Österreich
 die Bezeichnung der Hüllblätter von Maiskolben, auch „Lieschblätter“ genannt

Siehe auch:
 Fleißiges Lieschen, eine Pflanze aus der Gattung der Springkräuter
 Lieschen Müller
 Türelüre-Lieschen, eine Aachener Brunnenfigur